Isops är ett släkte av svampdjur som beskrevs av William Johnson Sollas 1880. Isops ingår i familjen Geodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Isops